Бранкур-ле-Гра́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Боэн-ан-Вермандуа. Округ коммуны — Сен-Кантен.

Код INSEE коммуны — 02112.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 619 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 391 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 271 были экономически активными, 120 — неактивными (показатель активности — 69,3 %, в 1999 году было 62,3 %). Из 271 активных жителей работали 243 человека (136 мужчин и 107 женщин), безработных было 28 (11 мужчин и 17 женщин). Среди 120 неактивных 39 человек были учениками или студентами, 42 — пенсионерами, 39 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бранкур-ле-Гран

Коммуны департамента Эна